Graytown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Graytown (Ohio), im Ottawa County
 Graytown (Tennessee)
 Graytown (Texas)
 Graytown (Wisconsin), im Barron und im Dunn County